Jachimowski – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Jachimowski:
 Henryk Jachimowski (1938–2014) – polski poeta, prozaik, autor sztuk scenicznych.
 Jakub Jachimowski CM (1724–1789) – biblista.
 Kazimierz Jachimowski – polski właściciel ziemski.
 Tadeusz Julian Jachimowski ps. „Biskupowicz”, „Budwicz” (1892–1944) – ksiądz, dziekan Wojska Polskiego, doktor filozofii, magister teologii, tajny szambelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy kielecki.
 Władysław Julian Jachimowski (1826–1908) – polski duchowny, dziekan tymczasowy w Buczaczu.

Zobacz też 
 Talar jachimowski

Przypisy 

Polskie nazwiska